Miroslav Mosnár (né le  à Bratislava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1990 avec le HC Slovan Bratislava en Extraliga Tchécoslovaque. Il effectue la saison 1995-1996, au MHC Martin en Extraliga Slovaque puis revient HC Slovan Bratislava. Il remporte l'Extraliga 1998 avec le Slovan. Lors de la saison 1999-2000, il joue une petite vingtaine de matchs avec HC IPB Pojišťovna Pardubice en Extraliga Tchèque.
À partir de 2000, il joue successivement pour Newcastle, Alleghe en Serie A, le HK 36 Skalica en Extraliga Slovaque. En 2000, il retourne en Serie A et effectue une saison pour le HC Merano avant de passer trois ans sous les couleurs de Cortina. Il termine sa carrière avec les Diables rouges de Briançon en Ligue Magnus lors de la saison 2005-2006.

Carrière internationale 
En 1998, il participe aux Jeux Olympiques de Nagano avec la Slovaquie.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| HC Topoľčany || Tchécoslovaquie 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 1989-1990|| HC Slovan Bratislava || Tchécoslovaquie 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 1990-1991|| HC Slovan Bratislava || Tchécoslovaquie|| 34|| 4|| 0|| 4|| 30||  || || || || 
|-
| 1991-1992|| HC Slovan Bratislava|| Tchécoslovaquie || 36|| 7|| 3|| 10|| || 2|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1992-1993|| HC Slovan Bratislava|| Tchécoslovaquie || 40|| 7|| 6|| 13|| || || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 44|| 1|| 6|| 7|| || || || || || 
|-
| 1994-1995|| EV Zeltweg || OËL || 27|| || || || 76|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| MHC Martin || Extraliga || 48|| 13|| 9|| 22|| 116|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 46|| 12|| 25|| 37|| 48|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 46|| 10|| 14|| 24|| 56|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 41|| 6|| 20|| 26|| 42|| 10|| 0|| 7|| 7|| 
|-
| 1999-2000|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 24|| 4|| 5|| 9|| 37|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || HC IPB Pojišťovna Pardubice|| Extraliga || 16|| 1|| 2|| 3|| 10|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Newcastle Jesters || Superleague|| 48|| 5|| 13|| 18|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Alleghe|| Serie A|| 42|| 8|| 25|| 33|| 42|| 8|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2002-2003|| HC Merano|| Serie A|| 26|| 4|| 13|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2002-2003|| HK 36 Skalica || Extraliga || 25|| 1|| 8|| 9|| 40|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| SG Cortina|| Serie A|| 28|| 7|| 7|| 14|| 57|| 7|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
| 2004-2005|| SG Cortina|| Serie A|| 35|| 6|| 6|| 12|| 30|| 18|| 1|| 8|| 9|| 28
|-
| 2005-2006|| KLH Jindrichuv Hradec || 1.liga || 11|| 0|| 2|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2005-2006|| Briancon|| Ligue Magnus|| 15|| 3|| 2|| 5|| 44|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8

Au niveau international 

| 1998 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0||align="left"| Dixième place

Références 

Naissance en août 1968
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Bratislava
Joueur tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Entraîneur slovaque de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du MHC Martin
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HC Alleghe
Joueur de la SG Cortina
Joueur du EV Zeltweg
Joueur des Newcastle Jesters
Joueur du KLH Jindřichův Hradec
Défenseur de hockey sur glace